LIPU ou Lipu peut désigner :
 le xian de Lipu, un district administratif de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 la ligue italienne de protection des oiseaux (Lega Italiana Protezione Uccelli, LIPU).